Les Komets de Fort Wayne sont une franchise professionnelle américaine de hockey sur glace qui était basée à Fort Wayne dans l'État de l'Indiana aux États-Unis. Elle a évolué dans la Ligue internationale de hockey de 1950 à 1990 avant de déménager à Albany pour devenir les Choppers.

Historique 

L'équipe est créée en 1952 dans la Ligue internationale de hockey.

Elle déménage à Albany en 1990 et devient les Choppers. Elle est remplacée la même année par les Spirits de Flint qui prennent leur place à Fort Wayne ainsi que leur nom de Komets de Fort Wayne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1 || 1952-1953 || 60 || 20 || 38 || 2 || 0 || 0 || 182 || 244 || 42 ||  LIH || Non qualifiés || Alex Woods
|-
| 2 || 1953-1954 || 64 || 29 || 30 || 5 || 0 || 0 || 203 || 220 || 63 ||  LIH  || Défaite au  tour || Jack TimminsPat Wilson
|-
| 3 || 1954-1955 || 60 || 22 || 37 || 1 || 0 || 0 || 181 || 235 || 45 ||  LIH  || Non qualifiés || Pat Wilson
|-
| 4 || 1955-1956 || 60 || 29 || 29 || 2 || 0 || 0 || 272 || 219 || 60 ||  LIH  || Défaite au  tour || Doug McCaig
|-
| 5 || 1956-1957 || 60 || 25 || 29 || 6 || 0 || 0 || 170 || 177 || 56 ||  LIH  || Non qualifiés || Doug McCaig
|-
| 6 || 1957-1958 || 64 || 28 || 28 || 8 || 0 || 0 || 213 || 224 || 64 ||  LIH  || Défaite au  tour || Eddie Olson
|-
| 7 || 1958-1959 || 60 || 32 || 27 || 1 || 0 || 0 || 236 || 213 || 65 ||  LIH  || Finalistes || Max SilvermanKen Ullyot
|-
| 8 || 1959-1960 || 68 || 50 || 16 || 2 || 0 || 0 || 312 || 187 || 102 ||  division Est || Finalistes || Ken Ullyot
|-
| 9 || 1960-1961 || 69 || 31 || 35 || 3 || 0 || 0 || 304 || 265 || 65 ||  division Est || Défaite au  tour || Ken Ullyot
|-
| 10 || 1961-1962 || 68 || 33 || 31 || 4 || 0 || 0 || 265 || 245 || 70 ||  LIH || Non qualifiés || Art Stone
|-
| 11 || 1962-1963 || 70 || 35 || 30 || 5 || 0 || 0 || 283 || 255 || 75 ||  LIH || Champions || Ken Ullyot
|-
| 12 || 1963-1964 || 70 || 41 || 28 || 1 || 0 || 0 || 322 || 264 || 83 ||  LIH || Finalistes || Ken Ullyot
|-
| 13 || 1964-1965 || 70 || 40 || 25 || 5 || 0 || 0 || 344 || 240 || 85 ||  LIH || Champions || Eddie Long
|-
| 14 || 1965-1966 || 70 || 38 || 26 || 6 || 0 || 0 || 312 || 259 || 82 ||  LIH || Défaite au  tour || Eddie Long
|-
| 15 || 1966-1967 || 72 || 40 || 31 || 1 || 0 || 0 || 274 || 234 || 81 ||  LIH || Finalistes || Ken Ullyot
|-
| 16 || 1967-1968 || 72 || 30 || 29 || 13 || 0 || 0 || 282 || 272 || 73 ||  LIH || Défaite au  tour || Ken Ullyot
|-
| 17 || 1968-1969 || 72 || 24 || 33 || 15 || 0 || 0 || 235 || 262 || 63 ||  LIH || Défaite au  tour || Len Thornson
|-
| 18 || 1969-1970 || 72 || 26 || 38 || 8 || 0 || 0 || 241 || 266 || 60 ||  division Nord || Défaite au  tour || Ed Bartoli
|-
| 19 || 1970-1971 || 72 || 28 || 32 || 12 || 0 || 0 || 221 || 233 || 68 ||  LIH || Défaite au  tour || Ken Ullyot
|-
| 20 || 1971-1972 || 72 || 37 || 33 || 2 || 0 || 0 || 291 || 244 || 76 ||  division Sud || Défaite au  tour || Marc Boileau
|-
| 21 || 1972-1973 || 74 || 48 || 23 || 3 || 0 || 0 || 308 || 219 || 99 ||  division Sud || Champions || Marc Boileau
|-
| 22 || 1973-1974 || 76 || 31 || 45 || 0 || 0 || 0 || 245 || 305 || 62 ||  division Sud || Non qualifiés || Marc BoileauTed Wrigh
|-
| 23 || 1974-1975 || 76 || 26 || 44 || 6 || 0 || 0 || 247 || 313 || 58 ||  division Sud || Non qualifiés || Ted WrightRalph Keller	
|-
| 24 || 1975-1976 || 78 || 28 || 36 || 14 || 0 || 0 || 289 || 309 || 70 ||  division Sud || Défaite au  tour || Ralph Keller
|-
| 25 || 1976-1977 || 78 || 32 || 36 || 10 || 0 || 0 || 301 || 311 || 74 ||  division Sud || Défaite au  tour || Ralph Keller
|-
| 26 || 1977-1978 || 80 || 40 || 23 || 17 || 0 || 0 || 305 || 287 || 97 ||  division Sud || Défaite au  tour || Gregg Pilling
|-
| 27 || 1978-1979 || 80 || 45 || 29 || 6 || 0 || 0 || 386 || 327 || 96 ||  division Sud || Défaite au  tour || Morris Lallo
|-
| 28 || 1979-1980 || 80 || 40 || 27 || 13 || 0 || 0 || 343 || 311 || 93 ||  division Sud || Finalistes || Morris Lallo
|-
| 29 || 1980-1981 || 82 || 37 || 30 || 15 || 0 || 0 || 337 || 303 || 89 ||  division Ouest || Défaite au  tour || Morris Lallo
|-
| 30 || 1981-1982 || 82 || 35 || 41 || 6 || 0 || 0 || 368 || 375 || 81 ||  LIH || Défaite au  tour || Ron Ullyot
|-
| 31 || 1982-1983 || 82 || 45 || 26 || 11 || 0 || 0 || 377 || 344 || 103 ||  division Est || Défaite au  tour || Ron Ullyot
|-
| 32 || 1983-1984 || 82 || 52 || 22 || 7 || 1 || 0 || 371 || 273 || 112 ||  LIH || Défaite au  tour || Ron Ullyot
|-
| 33 || 1984-1985 || 82 || 37 || 29 || 11 || 5 || 0 || 339 || 327 || 90 ||  LIH || Défaite au  tour || Ron Ullyot
|-
| 34 || 1985-1986 || 82 || 52 || 22 || 0 || 8 || 0 || 345 || 263 || 112 ||  division Ouest || Finalistes || Rob Laird
|-
| 35 || 1986-1987 || 82 || 47 || 26 || 0 || 5 || 4 || 343 || 284 || 104 ||  division Ouest || Défaite au  tour || Rob Laird
|-
| 36 || 1987-1988 || 82 || 48 || 30 || 0 || 4 || 0 || 343 || 310 || 100 ||  division Est || Défaite au  tour || Rob Laird
|-
| 37 || 1988-1989 || 82 || 46 || 30 || 0 || 6 || 0 || 293 || 274 || 98 ||  division Est || Défaite au  tour || Rob Laird
|-
| 38 || 1989-1990 || 82 || 37 || 34 || 0 || 11 || 0 || 316 || 345 || 85 ||  division Est || Défaite au  tour || Al Sims

Logos successifs

Références 

Fort Wayne